Сраже́ние при Де́нневице — сражение 6 сентября 1813 года, в котором прусские корпуса из Северной армии кронпринца Бернадота отразили наступление французской армии маршала Нея на Берлин.

За две недели до сражения при Денневице те же прусские корпуса генералов Бюлова и Тауенцина в сражении под Гросбереном отбросили французскую армию, которой командовал маршал Удино, от Берлина. Наполеон повторил попытку захвата Берлина, сменив командующего маршала Удино на маршала Нея, и новое сражение произошло в районе деревни Денневиц, значительно дальше на юг от Берлина, чем предыдущее сражение при Гросберене. Сам Наполеон с основной армией вёл в это время боевые действия на востоке Саксонии под Дрезденом против Силезской и Богемской армий русско-прусско-австрийских союзников.

В преследовании разбитых французов после сражения при Денневице приняли участие русские кав. полки, но в основном со стороны союзников сражались 3-й и 4-й прусские корпуса, большая часть которых состояла из частей ландвера, прусского ополчения. В состав прусских корпусов входили также 3 русские тяжелые артбатареи и казачий полк.

Предыстория 
После уничтожения французской армии в Русской кампании 1812 года против Наполеона восстала Пруссия, однако после первых успехов русско-прусские войска потерпели поражения при Лютцене и Бауцене. В июне 1813 между противниками было заключено перемирие, во время которого Австрия присоединилась к союзникам. Образовалась 6-я коалиция против Наполеона, куда также вошли Швеция и Англия. 11 августа Австрия объявила войну Франции и боевые действия возобновились.

Войска коалиции наступали на Наполеона концентрически тремя большими армиями (Богемская на юге, Силезская на востоке, Северная на севере). Самая крупная из них — Богемская армия (более 230 тыс., 670 орудий) под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга — наполовину состояла из австрийцев и действовала под Дрезденом. Северная армия союзников под командованием шведского кронпринца Бернадота прикрывала Берлин и отличалась от прочих армий своей пассивностью.

Войска Бернадота состояли из национальных корпусов Пруссии, России, Швеции, с малыми контингентами мелких германских государств и Англии. Прусский контингент, усиленный русскими казачьими полками, был наиболее крупным: 3-й корпус генерал-лейтенанта Бюлова (41 тыс., 102 орудия) и 4-й корпус генерал-лейтенанта Тауенцина (39 тыс., 56 орудий). В русском корпусе генерал-лейтенанта Винцингероде было 29600 солдат при 96 орудиях. Шведский корпус насчитывал 20—24 тыс. солдат при 62 орудиях. Остальные национальные контингенты входили в сводный корпус генерал-лейтенанта Вальмодена (22 тыс., 53 орудия). Всего под начальством Бернадота к началу боевых действий в августе находилось до 156 тысяч солдат при 369 орудиях, но значительная часть войск была задействована в осаде французских гарнизонов по Германии и разбросана по Пруссии.

Наполеон послал армию в составе 3-х пех. и одного кав. корпусов под начальством маршала Удино для захвата Берлина, в то время как сам наступал на Силезскую армию союзников из-под Дрездена. 23 августа 1813 года в сражении под Гросбереном прусские корпуса генералов Бюлова и Тауенцина из Северной армии отбросили Удино от Берлина к Виттенбергу.

Наполеон назначил 2 сентября вместо Удино нового командующего Берлинской группировкой, маршала Нея, с приказом возобновить наступление на Берлин. Удино вернулся к командованию своим 12-м пех. корпусом в составе группировки. Корпуса были усилены подкреплениями и польской дивизией Домбровского, так что численность группировки после поражения была восстановлена. 4 сентября Ней двинул войска из Виттенберга на Берлин.

Силы противников и диспозиция 

Согласно ведомостям прусские корпуса Северной армии насчитывали к началу боевых действий 80 тысяч солдат при 158 орудиях. В начале сентября по оценке историков части 3-го и 4-го прусских корпусов, которые участвовали в сражении при Денневице, составляли около 50 тысяч. В финальной части сражения, в основном в преследовании, также приняли участие русские и шведские кавалерийские полки общей численностью до 5 тысяч.

Силы французов под начальством Нея оцениваются от 58 до 70 тысяч солдат. Группировка включала 4-й пех. корпус генерала Бертрана (французы, итальянцы, поляки, немцы), 7-й пех. саксонский корпус генерала Ренье, 12-й пех. корпус маршала Удино (включал баварскую дивизию) и 3-й кав. корпус генерала Арриджи.

Французская армия двинулась на Берлин по одной дороге: первым шёл корпус Бертрана, за ним Ренье и замыкал колонну корпус Удино. Войска растянулись на расстояние более чем 10 км, и позднее вводились в бой по мере их подхода.

Ход боя 

Передовая итальянская дивизия Фонтанелли из корпуса Бертрана, встретив в 10 часов утра на маршруте к городу Ютербогу перед деревней Денневиц части ландвера из 4-го прусского корпуса Тауенцина, отбросила их за деревню в лес. Выбить пруссаков из леса Бертрану не удалось, бой свелся к перестрелке.

После полудня подошли бригады 3-го прусского корпуса Бюлова и заняли фланговую позицию в районе деревни Нидер-Гёрсдорф, слева от французского расположения. Бертран атаковал пруссаков, но был отбит огнём 24 орудий и контратаками. Польские уланы прорвались сквозь прусские каре и затем под ружейным огнём развернулись и вернулись, кто уцелел, обратно к позициям Бертрана. Вестфальская кавалерия, которой Бертран приказал поддержать прорыв поляков, отказалась идти в атаку.

К 3 часам дня на помощь Бертрану подтянулся 7-й саксонский корпус Ренье и сразу втянулся в упорный бой за деревню Голсдорф, расположенную так же, как и Нидер-Гёрсдорф, слева вдоль маршрута движения французских корпусов.

Затем подошёл 12-й корпус маршала Удино. Ней собрал несколько дивизий из разных корпусов и лично возглавил энергичную атаку на центр прусских позиций. Нею удалось захватить Нидер-Гёрсдорф, но для развития успеха он не имел в распоряжении достаточных резервов. Удовлетворённый успехом в этом месте сражения Ней решил снять с левого фланга корпус Удино и бросить его на поддержку Бертрана. На левом фланге остались одни саксонцы Ренье. В момент, когда части Удино отошли с боевой позиции, Бюлов бросил в бой свежие подошедшие части (прусскую бригаду и шведских гусар). К 6 часам вечера на левом фланге французов появился и сам командующий Северной армией кронпринц Бернадот во главе 70 батальонов. С Бернадотом подошли и 3 русских кав. полка, которые приняли участие в преследовании отступающих французов.

Первыми не выдержали натиска превосходящих сил саксонцы. Они побежали, увлекая за собой французские части Удино. Керсновский приводит историю о ездовых одной из русских артиллерийских рот, которые пошли в атаку на французскую пехоту и захватили орла. Свидетель этого случая кронпринц Бернадот в восхищении сказал: «В первый раз я вижу, что артиллерия берет у пехоты знамя, и притом у пехоты французской!»

Ней отступил в беспорядке в Торгау на Эльбе, по его словам французы впадали в панику при виде даже нескольких казаков.

Итоги сражения 

Военный историк А. А. Керсновский сообщает об уроне французов в 18 тыс. (в основном пленными) и 60 орудий. Каткарт, обычно осторожный в оценках, оценивает французские потери в 10 тыс. пленных и не менее 25 тыс. убитых, раненых и дезертировавших, и 80 захваченных орудий. Современный историк J. Riley приводит цифру французских потерь в 22 тысячи солдат и 53 орудия.

О большом числе дезертиров (6 тыс.) упоминает и сам маршал Ней в донесении начальнику штаба Бертье. 12-й корпус был расформирован, его части распределили по другим корпусам, а бывший командующий Удино стал начальником Молодой Гвардии Наполеона.

Потери пруссаков оцениваются в более узком интервале от 9 тыс. до 10500 человек.

У русских выбыло из строя 25 человек согласно надписи на 44-й стене галереи воинской славы Храма Христа Спасителя. Пять российских офицеров удостоились за сражение ордена Св. Георгия 4-й степени. Интересно отметить, что за это сражение получила российскую награду, Георгиевский крест, женщина по имени София Доротея Фредерика Крюгер, унтер-офицер из прусской бригады Борстелла. София была ранена в плечо и ногу, она также удостоилась прусского ордена Железного Креста 2-й ст.

Дело при Денневице стало единственным крупным сражением сентября 1813 года, после которого стороны стали собираться с силами. В октябре 1813 года, дождавшись подхода свежих сил, союзники нанесли одновременный удар по Наполеону всеми армиями под Лейпцигом.

Примечания

Источники 
 Battle of Dennewitz, статья на англ. по материалам исторических исследований.
 E. Cust, Annals of the wars of the XIX century, London, 1863, vol.4, p. 103.

 

Сражения по алфавиту
Сражения Войны шестой коалиции
Сражения Франции
Сражения Саксонии
Сражения Пруссии
Сражения в Германии
Сражения 1813 года
Сентябрь 1813 года